Příjmení Krákora nosí více významných osobností:

 Jaroslav Krákora (* 1955) – český lékař a politik
 Nivard František Krákora (1902–1975) – český římskokatolický duchovní
 Stanislav Krákora (1892–1959) – český profesor neurologie a psychiatrie